Мерка:
 Ме́рка — старинная русская единица ёмкости сыпучих тел, приблизительно равная одному пуду зерна.
 Ме́рка — сосуд, вмещающий такое количество зерна.
 Ме́рка — ёмкость для отмера чего-либо, например пороховая мерка, мерка для дроби и так далее.
 Ме́рка — определённая величина или совокупность таких величин, определяющие размер и форму кого-либо или чего-либо.
 Ме́рка —  то, что служит основанием для оценки чего-либо или для сравнения чего-либо с чем-либо.
 Мерка — влиятельный чиновник Древнего Египта в правление последнего фараона I династии Каа
 Мерка — деревня в Верхней Лужице, коммуна Радибор, в земле Саксония, Германия